Otto Wachs ist der Name folgender Personen:

* Otto Wachs (Landrat) (1874–1941), deutscher Verwaltungsbeamter
 Otto Wachs (Offizier) (1826–1913), deutscher Offizier
 Otto Wachs (Bankier) (1909–1998), deutscher Bankier, Manager und Segler